Кирилл Михайлов:
 Михайлов, Кирилл Андреевич (род. 1983) — российский лыжник и биатлонист.
 Михайлов, Кирилл Глебович (род. 1961) — российский арахнолог.
 Михайлов, Кирилл (род. 1998) — российский киберспортсмен.
: